Maggie May (volkslied), ook Maggie Mae, een volkslied uit Liverpool
 Maggie May (musical) (1964), musical van Lionel Bart (tekst en muziek) naar het boek van Alun Owen
 Maggie May (Rod Stewart) (1971), lied van Rod Stewart
 Maggie Mae (schlagerzangeres) (1960), een Duits schlagerzangeres en actrice